Theo Bücker est un footballeur allemand reconverti entraineur, né le  à Bestwig.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1948
Naissance à Bestwig
Footballeur allemand
Joueur du Borussia Dortmund
Joueur du MSV Duisbourg
Joueur de l'Al-Ittihad Djeddah
Joueur du FC Schalke 04
Entraîneur allemand de football
Entraîneur du Kazma SC
Sélectionneur de l'équipe du Liban de football